Rawicz peut faire référence à :
 Sławomir Rawicz (1915-2004), officier polonais et écrivain.
 Piotr Rawicz (1919-1982), écrivain d'origine polonaise et critique littéraire au Monde.

Toponymie
en Pologne :
 de la voïvodie de Grande-Pologne
 powiat de Rawicz, un powiat
 gmina de Rawicz, une gmina rurale
 Rawicz, une ville et chef-lieu de la gmina et powiat de même nom  
 de la voïvodie de Łódź
 Rawicz, un village du powiat de Bełchatów

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme